Конгар:

 Конгар (ок. 470—520) — епископ Сомерсетский.
 Конгар — река в России, протекает в Томской области.
 Конгар, Ив (1904—1995) — французский кардинал, доминиканец.